

Прізвища 
 Горлач Андрій Андрійович (1898—1976) — український вчений-агроном та селекціонер радянських часів, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат Сталінської премії.
 Горлач (Коваленко) Леонід Никифорович ( 4 квітня 1941, Ріпки) — поет.
 Горлач  Микола Іванович ( , Григорівка) — історик, соціолог
 Горлач Степан Андрійович ( 9 січня 1921) — прозаїк.

Інші значення 

 Горлач — глекоподібний глиняний, дерев'яний або металевий посуд для води, молока, квасу.
 Горлач (Didunculus strigirostris) — вид птахів родини голубових. 

Українські прізвища